

Sigle 
 John "Bradshaw" Layfield – ex wrestler statunitense

Aziende 
 JBL – azienda statunitense produttrice di sistemi audio (dalle iniziali del fondatore James Bullough Lansing)